Олег Сироткин:
 Сироткин, Олег Владимирович (род. 1974) — российский сценарист и режиссёр.
 Сироткин, Олег Сергеевич (род. 1940) — член-корреспондент РАН.